HMS Ardent (1929)
 HMS Ardent (1975)